В Эстонии насчитывается около 7000 рек и ручьёв, из них 423 длиной более километра, из них 10 длиной более 100 км.

Список рек 
 Выханду (Võhandu) — 162 км
 Пярну (Pärnu) — 144 км
 Пылтсамаа (Põltsamaa) — 135 км
 Педья (Pedja) — 122 км
 Кейла (Keila) — 115 км
 Казари (Kasari) — 113 км
 Пиуза (Piusa) — 109 км
 Пирита (Pirita) — 105 км
 Эмайыги (Emajõgi) — 100 км
 Педетси (Pedetsi)
 Харьяпеа (Härjapea) — бывшая река в центре Таллина
 Сауга (Sauga) — 77 км

15 крупнейших рек Эстонии

См. также 
 Озёра Эстонии
 География Эстонии

Эстония